Lee Grant (1925) Oscar-díjas amerikai színművésznő, filmrendezőnő, született Lyova Haskell Rosenthal 
 Lee Grant (1931–2016) új-zélandi színésznő, énekesnő, született Leonara Elizabeth Grant
 Lee Grant (1983) angol labdarúgó, a Stoke City játékosa, a Derby Countytól kölcsönben
 Lee Grant (1985) angol labdarúgó, az Aston Villa játékosa